Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1983./84. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Slavija Pleternica je u kvlifikacijama izgubila od NK Mladost Cernik te se nije uspjela kvalificirati u Međuopćinsku ligu. NK BSK Biškupci,  NK Eminovci i  NK Slatina Komorica su ispali u niži rang natjecanja.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska liga Jug 1983./84.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Đuro Mesić: NK Parasan Golobrdci (1956. – 2006.), Požega 2006.
  

1983-84
Slavonska Požega
1983-84 Slasvonska Požega